Ženská čtyřhra ITS Cup 2019 probíhala v polovině července 2019. Do deblové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Krejsová s Malečkovou.

Vítězem se stal nenasazený český pár Anastasia Detiuc a Johana Marková, který ve finále zdolal česko-slovenské turnajové jedničky Jesiku Malečkovou a Chantal Škamlovou. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [11–9]. Jesika Malečková tak neobhájila deblový titul, který získala společně s Petrou Krejsovou v roce 2018.

Nasazení párů 
  Jesika Malečková /  Chantal Škamlová (finále)
  Amina Anšbaová /  Martina Colmegnaová (semifinále)
  Rutuja Bhosaleová /  Valerija Strachovová (čtvrtfinále)
  Tereza Mihalíková /  İpek Soyluová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS Cup 2019  na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Tenis v Česku v roce 2019
ITF Women's World Tennis Tour 2019